Manu (mythologie), figuur uit de Indische Veda's, vergelijkbaar met Noach
Elvis Manu (1993), Nederlands-Ghanees voetballer
Manu (rapper) (1984), Nederlands rapper
Manú (voetballer) (1982), Portugees voetballer
Manu Chao (1961), Spaans-Frans zanger

Peru 
Manu (provincie), een provincie in de Peruaanse regio Madre de Dios
Manu (stad), een stad in de Peruaanse regio Madre de Dios
Manu (rivier), een rivier in de Peruaanse regio Madre de Dios
Nationaal park Manú, nationaal park in Peru